Поточница е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали.

География 
Село Поточница се намира в планински район.

История 
Старото му име е Ада Кьой.

Други 
Писателят Назми Нуриев тук е роден. (1937-....)

Външни препратки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Крумовград